Нада́ль () — испанская фамилия каталонского, окситанского и венетского происхождения. Просиходит от латинского natalis (относящийся к рождению).

Известные носители 
 Надаль, Лимари (род. 1978) — пуэрто-риканская актриса.
 Надаль, Мигель Анхель (род. 1966) — испанский футболист.
 Надаль, Рафаэль (род. 1986) — испанский теннисист.
 Надаль, Тони (род. 1961) — старший брат Мигеля Анхеля Надаля, дядя Рафаэля Надаля и его тренер.